Гера́сим Анкуди́нов (Анкиди́нов) (дата рождения неизвестна —1648 или позже) — русский казак-землепроходец, вместе с Семёном Дежнёвым и Федотом Поповым в 1648 году прошёл Берингов пролив, отделяющий Азию от Америки. Считался соперником Дежнёва в этом походе за право руководства и сбора ясака. 

До появления в 1630-х годах на реке Лене о нём ничего неизвестно, в 1641 в отряде Василия Власьева перешёл на реку Яну. В 1645 году поступали сообщения c жалобами о его разбое на реке Индигирке и других. В 1647 году Анкудинов появился в Среднеколымске.

В 1648 году Семён Дежнёв обещал в походе на реку Анадырь собрать 210 соболей, а Анкудинов в своей челобитной 280:

Дежнёв написал в ответ, что Анкудинов собирается на Анадырь грабить и убивать, и с ними поэтому не хотят идти торговые и промышленные люди.

Колымский приказной Второй Гаврилов отдал наказную память (официальное право представлять власть царя) Дежнёву, обещавшему собрать 285 (или 290) соболей. Анкудинов, возможно, обещал больше, но тот не изменил своего решения.

Несмотря на это, в 1648 году Анкудинов отплыл из Колымы вместе с Дежнёвым и Поповым к реке Анадырь. Всего было семь кочей, на которых разместились от 90 до 105 человек. В Беринговом проливе коч Анкудинова разбился и его люди пересели на другие. Анкудинов перешёл на коч Попова, пройдя пролив. В море из-за шторма кочи разнесло. По сообщению жены Попова, отбитой Дежнёвым у коряков через несколько лет, её спутники умерли от цинги или были убиты.

Именем землепроходца названа река Анкудинка в Якутии, впадающая в реку Колыму у Среднеколымска, где поселился Анкудинов.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XVII веке
Умершие в XVII веке
Исследователи Тихого океана
Путешественники России
Исследователи Сибири
Исследователи Арктики
Землепроходцы России
Сибирские казаки